Мартин Николас Павелич (; род. 6 ноября 1927, Су-Сент-Мари, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Марти Павелич родился 6 ноября 1927 года в Су-Сент-Мари (Онтарио), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Голт Ред Уингз». После трёх удачных сезонов в юниорской лиге, Павелич подписал контракт с «Детройт Ред Уингз».

Начало сезона 1947/48 Павелич провёл в фарм-клубе «Детройта», команде Американской хоккейной лиги «Индианаполис Кэпиталз». Отыграв 26 игр за «Кэпиталз», он был вызван в основной состав «Детройта» и быстро завоевал в нём постоянное место, дойдя в этом сезоне с командой до финала Кубка Стэнли.

В 1950 году Марти Павелич помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли и принял участие в первом для себя «Матче всех звёзд НХЛ». В следующие 5 лет Павелич ещё трижды выигрывал Кубок и трижды принимал участие в «Матче всех звёзд НХЛ». После завоевания своего четвёртого Кубка в 1955 году, Павелич провёл ещё два сезона в «Детройте», прежде чем завершить свою хоккейную карьеру в 1957 году.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1950, 1952, 1954, 1955
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1950, 1952, 1954, 1955

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Марти Павелича  на The Internet Hockey Database 
 Биография Марти Павелича  на Legends of Hockey 
 Профиль Марти Павелича  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ